Comissió del Golf de Guinea, organització per a la cooperació entre els països del Golf de Guinea
 Campaign for Good Governance, organització no governamental de promoció de la democràcia de Sierra Leone
 CGG (empresa) (de l'acrònim en francès Compagnie Générale de Géophysique), empresa de erveis de geofísica de França
 Casal de Gent Gran, equipament cívic per a serveis i activitats de promoció de la gent gran
 CGG (Citosina-Guanina-Guanina) també és un dels triplets que codifica l'arginina, aminoàcid que es troba a les proteïnes